NGC 4073 (другие обозначения — UGC 7060, MCG 0-31-29, ZWG 13.59, PGC 38201) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4073 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4073 в группу также входя и NGC 4058.

NGC 4073 является самой яркой галактикой в бедном скоплении MKW 4. Имеет признаки, которые наводят на предположение об аккреции вещества в галактику.

Примечания 

 

4073
Дева (созвездие)